

Види још 
 Списак министара финансија Србије
 Списак министара финансија Југославије
 Списак министара Северне Македоније
 Влада Северне Македоније

Министри Северне Македоније